Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2004 te Athene.

Op het programma stonden 2 disciplines, met ieder 2 onderdelen.

Volleybal (Zaal)

Heren 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Argentinië, Frankrijk, Griekenland, Polen, Servië & Montenegro en Tunesië.
 Groep B: Australië, Brazilië, Italië, Nederland, Rusland en Verenigde Staten.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Dames 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Brazilië, Griekenland, Italië, Japan, Kenia en Zuid-Korea.
 Groep B: China, Cuba, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Rusland en Verenigde Staten.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medailles

Beach

Zaal

Medaillespiegel

Externe link 
 Resultaten (Engels)